Plappert ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Plappert (1902 – zwischen 1970 und 1974), deutscher Jurist, Zigarren-Fabrikant, Oberbürgermeister, Zeuge im HS-30-Skandal.
 Wilhelm Plappert (1856–1925), deutscher Theatermaler 
 Willi Plappert (1898–1963), niedersächsischer Politiker (SPD)

Plappert bezeichnet weiterhin:
 die Villa Plappert in Heilbronn

Plappert steht auch für:
 Blaffert, eine Silbermünze